Čierna voda (wörtlich Schwarzwasser) steht für

 Čierna Voda, Gemeinde im Okres Galanta, Trnavský kraj, Westslowakei
 Čierna voda (Kleine Donau), linker Zufluss der Kleinen Donau bei Tomášikovo, Okres Galanta, Westslowakei
 Čierna voda (Uh), rechter Zufluss der Uh bei Stretavka, Okres Michalovce, Ostslowakei

Siehe auch:
 Černá Voda (Begriffsklärung)